Der US Grand Prix 2015 im Badminton fand vom 7. bis zum 12. Dezember 2015 in Orange statt.

Herreneinzel

Setzliste 
  Lee Hyun-il (Champion)
  Rajiv Ouseph (Finale)
  Sho Sasaki (1. Runde)
  Hsu Jen-hao (Halbfinale)
  Tanongsak Saensomboonsuk (2. Runde)
  Lee Dong-keun (3. Runde)
  Boonsak Ponsana (Halbfinale)
  Pablo Abián (Viertelfinale)
  Zulfadli Zulkiffli (2. Runde)
  Nguyễn Tiến Minh (1. Runde)
  Kenichi Tago (zurückgezogen)
  Misha Zilberman (3. Runde)
  Kevin Cordón (3. Runde)
  Luka Wraber (2. Runde)
  David Obernosterer (3. Runde)
  Osleni Guerrero (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Nozomi Okuhara (zurückgezogen)
  Bae Yeon-ju (2. Runde)
  Michelle Li (2. Runde)
  Busanan Ongbumrungpan (2. Runde)
  Minatsu Mitani (Halbfinale)
  Yui Hashimoto (zurückgezogen)
  Kirsty Gilmour (Finale)
  Porntip Buranaprasertsuk (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Vladimir Ivanov/ Ivan Sozonov (Finale)
  Goh V Shem / Tan Wee Kiong (Champion)
  Manu Attri / B. Sumeeth Reddy (2. Runde)
  Chen Hung-ling / Wang Chi-lin (Halbfinale)
  Marcus Ellis / Chris Langridge (Viertelfinale)
  Michael Fuchs / Johannes Schöttler (Viertelfinale)
  Dechapol Puavaranukroh / Ketlen Kittinupong (Viertelfinale)
  Andy Ellis / Peter Mills (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Reika Kakiiwa / Miyuki Maeda (zurückgezogen)
  Naoko Fukuman / Kurumi Yonao (zurückgezogen)
  Ko A-ra / Yoo Hae-won (zurückgezogen)
  Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Michael Fuchs / Birgit Michels (Finale)
  Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (Viertelfinale)
  Danny Bawa Chrisnanta / Vanessa Neo Yu Yan (1. Runde)
  Sudket Prapakamol / Saralee Thungthongkam (1. Runde)
  Phillip Chew / Jamie Subandhi (Halbfinale)
  Ronan Labar / Émilie Lefel (Viertelfinale)
  Toby Ng / Alexandra Bruce (1. Runde)
  Choi Sol-gyu / Eom Hye-won (Champion)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
tournamentsoftware.com

2015
BWF Grand Prix 2015
Badmintonwettbewerb in Orange (Kalifornien)